Mieczysław Chudzik (1908–1989), działacz sportowy w Sanoku
 Mieczysław Chudzik (1939), operator filmowy
 Mieczysław Chudzik, prezydent Rzeszowa od 1977 do 1982